Ниже представлен список отменённых проектов американских летательных аппаратов гражданской авиации с момента появления гражданского воздухоплавания в США до настоящего времени.

Дополнение списка приветствуется. Для удобства редактирования, при добавлении в список сведений о нереализованных проектах летательных аппаратов целесообразно пользоваться следующей заготовкой, предварительно вписав в её поля в актуальную информацию о конкретном летательном аппарате вместо содержащихся там сведений (сохранив вертикальные разделители || и вики-разметку):
|-
|'''[[Полное название л/а]]'''||''[[:en:Название статьи в англоязычном разделе Википедии|Краткий индекс л/а]]''||[[Файл:Имя файла|100px]]||Тип||Класс||Дата1||Дата2||[[Изготовитель]]||Силовая установка||Полезная нагрузка||Масса на старте||Длина||Размах крыла||Высота||Скорость||Потолок практический||Экипаж||Пассажировместимость||Экземпляров произведено

См. также 
 Список отменённых проектов американских военных летательных аппаратов
 Список советских экспериментальных и опытных летательных аппаратов гражданской авиации
 Список советских летательных аппаратов гражданской авиации не изготавливавшихся серийно

Литература 
 Bentley, Matthew A. Spaceplanes: From Airport to Spaceport . — N.Y.: Springer Science+Business Media, 2009. — 256 p. — (Astronomers’ Universe) — ISBN 0-387-76510-7.
 Green, William ; Swanborough, Gordon ; Mowinski, John. Modern Commercial Aircraft . — N.Y.: Portland House, 1988. — 208 p. — (Salamander Books) — ISBN 0-517-63369-8.
 Johnson E. R. American Flying Boats and Amphibious Aircraft: An Illustrated History . — N.Y.: McFarland, 2009. — 384 p. — ISBN 0-7864-5708-2.
 Hatfield, David D. Aeroplane Scrapbook No.1: 1910–1941 . — Inglewood, CA: Northrop University Press, 1976. — 282 p. — (Hatfield History of Aeronautics Series)
 Aeroplane Scrapbook No.2: 1911–1939 . — Inglewood, CA: Northrop University Press, 1971. — 280 p. — (Hatfield History of Aeronautics Series)
 Aeroplane Scrapbook No.3: 1911–1941 . — Inglewood, CA: Northrop University Press, 1975. — 246 p. — (Hatfield History of Aeronautics Series)
 Los Angeles Aeronautics: 1920–1929 . — Inglewood, CA: Northrop University Press, 1973. — 224 p. — (Hatfield History of Aeronautics Series)
 Pioneers of Aviation . — Inglewood, CA: Northrop University Press, 1976. — 204 p. — (Hatfield History of Aeronautics Series)
 Murphy, Daryl E. The Aviation Fact Book . — N.Y.: McGraw-Hill, 1998. — 295 p. — ISBN 0-07-044455-2.
 Simpson, Roderick W. Airlife’s General Aviation: A Guide to Postwar General Aviation Manufacturers and Their Aircraft . — Shrewsbury: Airlife Publishing, 1995. — 446 p. — ISBN 1-85310-577-5.
 Stoff, Joshua. Picture History of Early Aviation, 1903–1913 . Mineola, N.Y.: Dover Publications, 1996. — 136 p. — (Dover Books on Transportation) — ISBN 0-486-28836-6.
 Waligunda, Bob ; Sheehan, Larry. The Great American Balloon Book: An Introduction to Hot Air Ballooning . — Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1982. — 246 p. — (Motorless Flight Series) — ISBN 0-13-363614-3.

Периодика 

 Aeroplane and Commercial Aviation News
 Aerosphere
 American Aviation
 Airlift

 Automotive Engineering
 Aviation
 Aviation News
 Aviation Week & Space Technology

 Ballooning
 Flight
 Flight International
 Flying

 Jane’s All the World’s Aircraft
 Jane’s Space Systems and Industry
 Popular Science
 SAE News

 Skyways for Business
 The Aerospace Year Book
 The AOPA Pilot: Voice of General Aviation
 World Aviation Directory

Авиация США

Отменённые проекты американских гражданских вертолётов
Отменённые проекты американских гражданских самолётов
Отменённые проекты гражданских летательных аппаратов